Savio (automerk), een autofabrikant
 Savio (Dilbeek), een wijk in Dilbeek
 Savio (rivier), een rivier in Italië
 Savio (plaats), een plaats in Italië

Personen:
 Sávio Bortolini Pimentel, een Braziliaans voetballer
 Domenico Savio, een rooms-katholieke heilige

Overig
 Dominiek Savio (zorginstelling) in België, vernoemd naar Domenico Savio